Koevoet (politie-eenheid), een anti-guerrilla-eenheid in Namibië;
 Koevoet (gereedschap), een stuk gereedschap; 
 Koevoet-arrest, een arrest van de Hoge Raad uit 2006;